Гиссур Торвальдссон (; 1208 — 12 января 1268) — исландский политический деятель, первый ярл Исландии (с 1258 года).

Биография 
Гиссур принадлежал к влиятельному роду Людей из Ястребиной Долины и был одним из ведущих исландских политиков эпохи Стурлунгов. Под началом Кольбейна Младшего он противостоял попыткам Стурлы Сигхватсона установить власть над всем островом, а в 1241 году именно Гиссур по приказу норвежского короля организовал убийство Снорри Стурлусона.

В 1258 году Гиссур за свою верную службу королю Норвегии получил от него титул ярла Исландии, который носил до своей смерти.

В культуре 
Гиссур стал одним из центральных персонажей «Саги об Исландцах» Стурлы Тордарсона.

Примечания 

Государственные деятели Исландии